Komarnica est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Komarnica, un village situé dans la municipalité de Staro Petrovo Selo, comitat de Slavonski Brod-Posavina ;
au Monténégro
la Komarnica, une rivière ; 
Komarnica, un village situé dans la municipalité de Šavnik.